Фіркс () — власна назва. Також — Фірккс.

Персоналії 
 Фіркси — німецький шляхетний рід.